Der Pahom ist ein traditionelles Kleidungsstück der Frauen der Thai.

Das Pahom besteht aus einem schmalen Tuch, das um den Oberkörper geschlungen wird. Es wird ergänzt durch den Panung.

Siehe auch: Liste der Kleidungsstücke

Frauenkleidung
Kostümkunde (Thailand)
Brustaufliegendes Kleidungsstück